Economia: Concentració del capital.
 Psicologia: Concentració o atenció, selecció de determinats estímuls de l'exterior en el moment de la percepció.
 Química:
 Concentració, magnitud física que expressa la quantitat d'un element o d'un compost que es troba mesclada amb una altra.
 Concentració percentual en volum, mesura de la concentració d'una espècie química en una dissolució.
 Sociologia: Camp de concentració, instal·lació destinada al confinament de persones.